I Duffy Punk, erano un gruppo musicale ska punk italiano formatosi nel 1999 ad Alessandria.

Storia
Si fanno conoscere nella scena Punk rock italiana con l'album Antani pubblicato nel 2000 da VoxPop, apprezzato sia dal pubblico che dai critici. Il singolo Fumetto viene anche pubblicato sulla compilation Sampler Punk Rock di Rock Sound.
Il secondo CD, Improvvisamente distorti, viene registrato da Uaz Record nel 2002, è schietto e spontaneo. Estraggono il singolo Affittasi Lacrime e ne fanno una video clip curato da Andrea Princivalli e Andrea Simonato di StudioManoLibera.
Il terzo e, ultimo CD è Tesi in attesa, uscito a gennaio 2007 (previsto per il 2005 poi si sono rimandate le registrazioni a fine 2006). Dopo poco il gruppo si è sciolto.

Formazione 
 Pino - voce
 Alby - chitarra
 Lattina - chitarra, cori
 Cla - basso
 Skanka - batteria, voce

Discografia 
 2000 - Antani
 2002 - Improvvisamente distorti
 2007 - Tesi in attesa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Gruppi e musicisti del Piemonte